Stämpel kan syfta på:

 Stämpel (verktyg) – verktyg vid prägling
 Gummistämpel – ett verktyg som används för att märka något med bläck, eller benämning på ett sådant märke
 Kontrollstämpel – en stämpel som är inslagen i föremål av ädelmetall
 Namnstämpeln – används för att märka dokument och liknande med en viss persons namnteckning
 Poststämpel – en stämpel som används bland annat för att makulera frimärken
 Stämpelskatt – en avgift man betalar vid förvärv av fast egendom (lagfart) eller tomträtt i Sverige
 Vattenstämpel – en märkning av papper
 Hallstämpling – en svensk kvalitetsstämpling av fabriks- och manufakturvaror 1739–1846

Se även
Prägel
Sigill